Maria Ludwika Gabriela Saubadzka, hiszp. María Luisa Gabriela de Saboya, znana jako La Savoyana (ur. 17 września 1688 w Turynie, Włochy, zm. 14 lutego 1714 w Madrycie, Hiszpania) – królowa Hiszpanii.

Była trzecią córką Wiktora Amadeusza II, księcia Sabaudii, króla Sycylii i pierwszego króla Sardynii. Jej matką była Maria Anna Orleańska, córka Filipa I Orleańskiego i Henrietty Anny Stuart.

W 1697 jej starsza siostra – Maria Adelajda poślubiła Ludwika Burbona, księcia Burgundii.
2 listopada 1701 roku, w wieku 12 lat Maria Ludwika poślubiła Filipa, księcia Andegawenii, młodszego brata swojego szwagra. W 1700 Filip został królem Hiszpanii jako Filip V. Para doczekała się czwórki dzieci:
 Ludwika I (1707–1724), króla Hiszpanii,
 Filipa Ludwika (1709–1709),
 Filipa Piotra (1712–1719),
 Ferdynanda VI (1713–1759), króla Hiszpanii.

W czasie wojny o sukcesję hiszpańską, Maria Ludwika zdobyła miłość swoich poddanych. Miała ogromny wpływ na swojego męża, ale sama była manipulowana przez Marię Annę de La Trémoille, księżniczkę des Ursins, przyjaciółkę Markizy de Maintenon. Podczas wyprawy Filipa V do Neapolu, Maria Ludwika została regentką, mimo że miała dopiero 14 lat. Zmarła w wieku 27 lat, podobnie jak jej siostra Maria Adelajda, ciotka Maria Ludwika Orleańska i babcia Henrietta Anna Stuart.

Rodowód 

Dynastia sabaudzka
Hiszpańskie królowe
Urodzeni w 1688
Zmarli w 1714
Regenci
Ludzie urodzeni w Turynie